T-7 o T7 puede referirse a:
 T-7 (cohete), una familia de cohetes sonda chinos de 1950; 
 Soyuz T-7, una misión de la Soyuz T en 1982; o
 Séptima vértebra torácica.
 T7, virus que infecta bacterias.
 T-7 Red Hawk, entrenador fabricado por Boeing.
 ARA Entre Ríos (T-7), destructor o torpedero de la clase Buenos Aires.